Giovanni Paolo Maggini (1581 - 1632), luthier italien ; 
 Luciano Maggini (1925 - 2012), coureur cycliste italien ;
 Mentore Maggini (1890 - 1941), astrophysicien italien ;
 Sergio Maggini (1920 - 2021), coureur cycliste italien.

Autre
 Maggini est un cratère d'impact sur la planète Mars.